Дми́трий Никола́евич Бо́гинов ( — ) — советский тренер по хоккею, заслуженный тренер РСФСР и УССР, председатель Федерации хоккея РСФСР в 1979—1987 годах, серебряный призёр чемпионата СССР 1961 года.

Биография 
Родился 7 мая 1918 года в городе Петрограде. Из дворян. Отец — контр-адмирал. Превосходно владел французским языком, знал немецкий. Ещё до войны увлекался футболом. Судим.

Участник Великой Отечественной войны с 1941 по 1945 год. Был направлен в штрафбат. Прошёл всю войну от красноармейца до капитана, командира танковой бригады.

После войны работал на заводе штамповщиком.

После окончания Ленинградской школы тренеров тренировал юниорскую сборную Ленинграда.

Самостоятельную тренерскую работу начал в 1955 году в клубе «Торпедо» Горький. Вместе с торпедовцами Богинов прошёл путь от слабейшей команды лиги (последнее место в чемпионате 1955) до серебра чемпионата СССР 1961 и финала кубка СССР 1961. Впервые в истории чемпионатов СССР по хоккею призёром первенства стала команда из периферии. Именно благодаря Богинову в сборной Советского Союза появилась первая провинциальная тройка: Сахаровский — Чистовский — Халаичев.

В 1963 году принял решение уйти из клуба и возглавил только что созданную команду «Динамо» Киев. Собрав команду с нуля, за 5 лет Богинов вывел из второй лиги на 9-е место в чемпионате СССР 1968.

В 1973 году возглавил «тонущий» московский «Локомотив», сменив ушедшего Анатолия Кострюкова, но спасти клуб не смог. Сумел только отсрочить падение команды в турнирной таблице, занимая с этим клубом по итогам трёх сезонов подряд 7-е место. После его ухода падение команды продолжилось.

В 1976 году на базе Волжского автозавода был создан новый клуб — «Торпедо» Тольятти, возглавить который поручили Богинову. За короткий срок он собрал в команду таких известных хоккеистов, как Зубарев, Городецкий, Зозин, Карпов, Верещагин и другие. В стартовом матче сезона второй союзной лиги, 16 октября 1976 года, тольяттинское «Торпедо» обыграло авторитетный уже в то время Магнитогорский «Металлург». В первых 10 матчах торпедовцы одержали семь побед при двух ничьих и одном поражении. Сезон команда завершила на 7-м месте. Следующий сезон «Торпедо» закончило уже на 3-м месте, одержав 34 победы при 13 поражениях, 7 матчей сведя к ничейному результату. После сезона 1978 Богинов ушёл в отставку, передав клуб своему помощнику, Валерию Гущину.

В 1979 году Богинов возглавил Федерацию хоккея РСФСР и проработал в этой должности до выхода на пенсию в 1987 году.

В разные годы возглавлял молодёжные сборные СССР, выиграв Универсиады в Турине и Инсбруке.

Скончался 4 июня 1992 года. Похоронен на кладбище поселка Ромашково в Подмосковье.

Семья 
Несколько раз был женат. Сын Алексей — хоккеист, заслуженный тренер Украины.

Достижения 
 Серебряный призёр чемпионата СССР 1961.
 Финалист Кубка СССР 1961.

Награды и звания 
 Орден Красного Знамени (1942)
 Медали, в том числе:
 Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 Юбилейная медаль «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 Юбилейная медаль «Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 Юбилейная медаль «Сорок лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 Заслуженный тренер РСФСР и УССР по хоккею.

Примечания

Ссылки 
 Богинов Дмитрий Николаевич. Хоккей. Большая энциклопедия
 Богинов Д. Н. Нижегородчина 1917—1992
 Хоккейная команда «Торпедо» ГАЗ 
 Летопись хоккейного клуба «Лада» Тольятти

Хоккейные тренеры СССР
Хоккейные тренеры Украины
Хоккейные тренеры России
Тренеры ХК «Торпедо» Нижний Новгород
Заслуженные тренеры России
Тренеры ХК «Лада»
Тренеры ХК «Сокол» Киев
Тренеры ХК «Локомотив» Москва